Pauline Betz ha battuto in finale Louise Brough 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Pauline Betz (Campionessa)
 Louise Brough (finale)
 Margaret Osborne (quarti di finale)
 Doris Hart (semifinali)

 Sarah Cooke (quarti di finale)
 Helen Bernhard (secondo turno)
 Mary Arnold (quarti di finale)
 Dodo Bundy (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1943